Grabianka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Grabianka – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Tadeusz Grabianka – polski urzędnik, alchemik i iluminat